Un jour, une vie est le titre d'un album live de Serge Lama enregistré au Palais omnisports de Paris-Bercy le  ;
Un jour, une vie est un film américain réalisé par Larry Peerce  et sorti en 1975.